Osoby o tym nazwisku:
 Claudia Pasini – włoska szermierka, florecistka
 Damien Pasini – francuski kierowca wyścigowy
 Fabio Pasini – włoski biegacz narciarski
 Renato Pasini – włoski biegacz narciarski
 Mattia Pasini – włoski motocyklista